El término estación de Alcalá puede referirse a:

 Estación de Alcalá de Henares: la estación central de trenes en Alcalá de Henares
 Estación de Alcalá de Henares Universidad: la estación de trenes en el campus universitario de Alcalá de Henares
 Estación de Alcalá de Chivert: la estación ferroviaria de Alcalá de Chivert
 Alcalá (estación): la estación de autobuses en Bogotá.